САД су учествовале на 17. Светском првенству у атлетици у дворани 2018. одржаном у Бирмингему од 1. до 4. марта, седамнаести пут, односно учествовале су на свим светским првенствима у дворани до данас. САД су пријавиле 53 учесника (26 мушкараца и 27 жена), који су се такмичили у 24 дисциплине (12 мушких и 12 женских).,

На овом првенству САД је по броју освојених медаља заузела 1 место са 18 освојених медаља (6 златних, 10 сребрне и 2 бронзане медаље).

У табели успешности (према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара) САД су са 40 финалиста и 208 бодова заузеле прво место.

Учесници 

 Мушкарци:
 Кристијан Колман — 60 м
 Рони Бејкер — 60 м
 Мајкл Чери — 400 м, 4х400 м
 Олдрич Бејли — 400 м, 4х400 м
 Дру Виндл — 800 м
 Донован Брејзијер — 800 м
 Бен Бланкеншип — 1.500 м
 Крејг Енгелс — 1.500 м
 Шадрак Кипичирчир — 3.000 м
 Пол Кипкемои Челимо — 3.000 м
 Џарет Итон — 60 м препоне
 Аријес Мерит — 60 м препоне
 Вернон Норвуд — 4х400 м
 Фред Керли — 4х400 м
 Пол Дедево — 4х400 м
 Маркиз Вашингтон — 4х400 м
 Ерик Кинард — Скок увис
 Сем Кендрикс — Скок мотком
 Скот Хјустон — Скок мотком
 Маркиз Денди — Скок удаљ
 Џарион Лосон — Скок удаљ
 Вил Клеј — Троскок
 Крис Картер — Троскок
 Дарел Хил — Бацање кугле
 Рајан Вајтинг — Бацање кугле
 Закари Зимек — Седмобој

 Жене:
 Javianne Oliver — 60 м
 Дестини Картер — 60 м
 Кортни Около — 400 м, 4х400 м
 Шакима Вимбли — 400 м, 4х400 м
 Аџе Вилсон — 800 м
 Ревин Роџерс — 800 м, 4х400 м
 Шелби Хоулихан — 1.500 м, 3.000 м
 Колин Квигли — 1.500 м
 Кејти Маки — 3.000 м
 Кендра Харисон — 60 м препоне
 Кристина Менинг — 60 м препоне
 Шарика Нелвис — 60 м препоне
 Кванера Хејз — 4х400 м
 Џорџен Молин — 4х400 м
 Џоана Аткинс — 4х400 м
 Вашти Канингам — Скок увис
 Иника Макферсон — Скок увис
 Санди Морис — Скок мотком
 Кејти Нагеот — Скок мотком
 Бритни Рис — Скок удаљ
 Кванеша Беркс — Скок удаљ
 Кетурах Орји — Троскок
 Тори Франклин — Троскок
 Џенива Стивенс — Бацање кугле
 Данијел Хил — Бацање кугле
 Ерика Бугард — Седмобој
 Кендел Вилијамс — Седмобој

Освајачи медаља (18)

Злато (6) 

(М)
 Кристијан Колман — 60 м
 Вил Клеј — Троскок
|valign="top"|
(Ж)
 Кортни Около — 400 м
 Кендра Харисон — 60 м препоне
 Санди Морис — Скок мотком
 Кванера Хејз, Џорџен МолинШакима Вимбли, Кортни Около, Џоана Аткинс*, Ревин Роџерс* — 4х400 м
|}

Сребро (10) 

(М)
 Мајкл Чери — 400 м
 Дру Виндл — 800 м
 Џарет Итон — 60 м препоне
 Сем Кендрикс — Скок мотком
 Фред Керли, Мајкл ЧериОлдрич Бејли, Вернон Норвуд, Маркиз Вашингтон*, Пол Дедево* — 4х400 м
|valign="top"|
(Ж)
 Шакима Вимбли — 400 м
 Аџе Вилсон — 800 м
 Кристина Менинг — 60 м препоне
 Вашти Канингам — Скок увис
 Бритни Рис — Скок удаљ
|}

Бронза (2) 

(М)
 Рони Бејкер — 60 м
 Маркиз Денди — Скок удаљ
|}

Резултати

Мушкарци 

 ''Такмичари у штафети обележени звездицом су трчали у квалификацијама, не и у финалу, а обележени бројевима учествовали су у онолико дисциплина колико износи број.

Седмобој

Жене 

 ''Такмичарке у штафети обележене звездицом су трчале у квалификацијама, не и у финалу, а обележене бројевима учествовали су у онолико дисциплина колико износи број.

Петобој

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2018.
 Званични сајт World Athletics

Земље учеснице на Светском првенству у атлетици у дворани 2018.
Сједињене Америчке Државе на Светском првенству у атлетици у дворани